Climent d'Alexandria
 Tit Flavi Climent, cònsol romà